Денис Дмитриевич Неведров () — российский игрок в мини-футбол, универсал мини-футбольного клуба «Тюмень» и сборной Армении. Выступал за молодёжную сборную России.

Биография 
Денис начал заниматься мини-футболом с 7 лет в родном Югорске под руководством Юрия Дмитриевича Ивашина. Играл в команде «Газпром-Югра». В 16 лет он пробился в «Тюмень», где также сначала играл за команду до 18 лет. После этого Неведров стал игроком основной команды и дублирующего состава «Ишим-Тюмень-2». В сезоне 2012/13 в составе основы он стал бронзовым призёром чемпионата России, а вместе с дублем выигрывает Высшую лигу. После окончания сезона 2017/18 на правах аренды был отдан в Нефтеюганск, где играл за местную команду БЛиК в Суперлиге 2018/19. За нефтеюганцев он провёл 17 игр, забив 8 голов, а также вместе с командой выиграл серебряные медали международного турнира на призы тюменской области. После выступления за «БЛиК» Денис Неведров вернулся в «Тюмень»

Выступление за сборную 
Неведров сыграл за молодёжную сборную России 4 товарищеских игры против Ирана, где отличился одним забитым голом. 

В начале 2021 года получил гражданство Армении и стал выступать за сборной.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Победитель высшей лиги России: 2012/13
 Серебряный призёр международного турнира по мини-футболу на призы Тюменской области: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте amfr.ru

Игроки в мини-футбол России
Игроки в мини-футбол Армении
Игроки МФК «Тюмень»
Игроки МФК «БЛиК»